Дурово — название населённых пунктов в России:

 Дурово — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Дурово — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Дурово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Дурово — село в Рыльском районе Курской области.
 Дурово — село в Добринском районе Липецкой области.
 Дурово — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Дурово — деревня в Кочевском районе Пермского края.
 Дурово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Дурово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области, Барановское сельское поселение.
 Дурово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области, Беленинское сельское поселение.
 Дурово — станция в Сафоновском районе Смоленской области.
 Дурово —  станция Смоленского направления Московской железной дороги.